Gueules Noires (titre original : ) est une émission de télé réalité américaine diffusée sur Spike TV. 
La saison 1 est diffusée depuis le  en France sur Discovery Channel.

Cette série raconte la vie des mineurs de la région de Westchester, en Virginie occidentale.

Références 

Émission de téléréalité documentaire
Émission de télévision produite aux États-Unis